Okręty US Navy o nazwie USS "Cahokia":
 Pierwszy  był holownikiem floty.  W służbie w latach 1920-44.
 Drugi  był pomocniczym holownikiem. Zwodowany w 1944, skreślony z listy w 1976.

Cahokia